Az 1991-es Roland Garros női versenyét a jugoszláv Szeles Mónika nyerte a spanyol Arantxa Sanchez-Vicario előtt.

Kiemeltek 

  Szeles Mónika (Bajnok)</li>
  Steffi Graf (Elődöntős)</li>
  Gabriela Sabatini (Elődöntős)</li>
  Mary Joe Fernández (Negyeddöntős)</li>
  Arantxa Sanchez-Vicario (Döntős)</li>
  Jana Novotná (Negyeddöntős)</li>
  Conchita Martinez (Negyeddöntős)</li>
  Zina Garrison (Első kör)</li>

  Manuela Maleeva-Fragniere (Második kör)
  Jennifer Capriati (Negyedik kör)
  Katerina Maleeva (Harmadik kör)
  Helena Suková (Második kör)
  Nathalie Tauziat (Negyeddöntős)
  Leila Meszhi (Negyedik kör)
  Natalia Zvereva (Második kör)
  Anke Huber (Harmadik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1